

Sigle 
 Want to Sell – "desidero vendere", in uso nei MMORPG e nelle chat 
 Watch Tower Society – Una delle società no-profit usate dai Testimoni di Geova
 Weber-Trella Stuttgart – scuderia di Formula 3 fondata da Willi Weber e Klaus Trella

Codici 
 WTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tsiroanomandidy (Madagascar)